Kastendrachen steht für
 Drachen, ein Spiel- und Sportgerät, das mit Wind betrieben wird. 
 Antonow An-2, ein STOL-Mehrzweckflugzeug